Honey Hill (Berkshire), Angleterre ;
 Honey Hill (Kent), Angleterre ;
 Honey Hill, census-designated place américaine située en Oklahoma.